Pedro Porcel puede referirse a:

 Pedro Porcel (1910-69), actor español;
 Pedro Porcel Torrens (1959-), editor y teórico de la historieta español.